Velika nagrada Avstrije 2021 je deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule v . Odvijala se je 4. julija 2021 na dirkališču Red Bull Ring. Zmagal je Max Verstappen, Red Bull Racing-Honda, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, Mercedes, tretji pa je bil Lando Norris, McLaren-Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! scope="row" |1
| align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:04,249
|1:03,927
|1:03,720
| align="center" |1
|-
! scope="row" |2
| align="center" |4
| data-sort-value="nor" | Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1:04,345
|1:04,415
|1:03,768
| align="center" |2
|-
! scope="row" |3
| align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
|Red Bull Racing-Honda
|1:04,833
|1:04,483
|1:03,990
| align="center" |3
|-
! scope="row" |4
| align="center" |44
| data-sort-value="ham" |  Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:04,506
|1:04,258
|1:04,014
| align="center" |4
|-
! scope="row" |5
| align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:04,563
|1:04,376
|1:04,049
| align="center" |5
|-
! scope="row" |6
| align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|1:04,841
|1:04,412
|1:04,107
| align="center" |6
|-
! scope="row" |7
| align="center" |22
| data-sort-value="tsu" | Juki Cunoda
|AlphaTauri-Honda
|1:04,967
|1:04,518
|1:04,273
| align="center" |7
|-
! scope="row" |8
| align="center" |5
| data-sort-value="vet" | Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
|1:04,846
|1:04,493
|1:04,570
| align="center" |11
|-
! scope="row" |9
| align="center" |63
| data-sort-value="rus" | George Russell
|Williams-Mercedes
|1:04,907
|1:04,553
|1:04,591
| align="center" |8
|-
! scope="row" |10
| align="center" |18
| data-sort-value="str" | Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|1:04,927
|1:04,547
|1:04,618
| align="center"|9
|-
! scope="row" |11
| align="center" |55
| data-sort-value="sai" | Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|1:04,596
|1:04,559
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |10
|-
! scope="row" |12
| align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:04,906
|1:04,600
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |12
|-
! scope="row" |13
| align="center" |3
| data-sort-value="ric" | Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|1:04,977
|1:04,719
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |13
|-
! scope="row" |14
| align="center" |14
| data-sort-value="alo" | Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|1:04,472
|1:04,856
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |14
|-
! scope="row" |15
|align="center"|99
| data-sort-value="gio" |
|
|1:04,782
|1:05,083
|style="background: silver" align="center"|
| align="center"|15
|-
! scope="row" |16
| align="center" |7
| data-sort-value="rai" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:05,009
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
| align="center" |16
|-
! scope="row" |17
| align="center" |31
| data-sort-value="oco" | Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|1:05,051
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |17
|-
! scope="row" |18
| align="center" |6
| data-sort-value="lat" | Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|1:05,195
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
| align="center" |18
|-
! scope="row" |19
|align="center"|47
| data-sort-value="msc" | Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
|1:05,427
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
| align="center" |19
|-
! scope="row" |20
| align="center" |9
| data-sort-value="maz" | Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
|1:05,951
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
| align="center" |20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
!1
| align="center" |33
| data-sort-value="aaa" | Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|71
|1:23:54,513
| align="center" |1
| align="center" |26
|-
!2
| align="center" |77
| data-sort-value="aaa" | Valtteri Bottas
|Mercedes
|71
| +17,973
| align="center" |5
| align="center" |18
|-
!3
| align="center" |4
| data-sort-value="aaa" | Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|71
| +20,019
| align="center" |2
| align="center" |15
|-
!4
| align="center" |44
| data-sort-value="aaa" | Lewis Hamilton
|Mercedes
|71
| +46,452
| align="center" |4
| align="center" |12
|-
!5
| align="center" |55
| data-sort-value="aaa" | Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|71
| +57,144
| align="center" |10
| align="center" |10
|-
!6
| align="center" |11
| data-sort-value="aaa" | Sergio Pérez
|Red Bull Racing-Honda
|71
| +57,915
| align="center" |3
| align="center" |8
|-
!7
| align="center" |3
| data-sort-value="aaa" | Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|71
| +1:00,395
| align="center" |13
| align="center" |6
|-
!8
| align="center" |16
| data-sort-value="aaa" | Charles Leclerc
|Ferrari
|71
| +1:01,195
| align="center" |12
| align="center" |4
|-
!9
| align="center" |10
| data-sort-value="aaa" | Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|71
| +1:01,844
| align="center" |6
| align="center" |2
|-
!10
| align="center" |14
| data-sort-value="aaa" | Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|70
| +1 krog
| align="center" |14
| align="center" |1
|-
!11
| align="center" |63
| data-sort-value="aaa" | George Russell
| nowrap="" |Williams-Mercedes
|70
| +1 krog
| align="center" |8
|
|-
!12
| align="center" |22
| data-sort-value="aaa" | Juki Cunoda
|AlphaTauri-Honda
|70
| +1 krog
| align="center" |7
|
|-
!13
| align="center" |18
| data-sort-value="aaa" | Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|70
| +1 krog
| align="center" |9
|
|-
!14
| align="center" |99
| data-sort-value="aaa" |
|
|70
| +1 krog
| align="center" |15
|
|-
!15
| align="center" |7
| data-sort-value="aaa" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|70
| +1 krog
| align="center" |16
|
|-
!16
| align="center" |6
| data-sort-value="aaa" | Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|70
| +1 krog
| align="center" |18
|
|-
!17
| align="center" |5
| data-sort-value="aaa" | Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
|69
|Trčenje
| align="center" |11
|
|-
!18
| align="center" |47
| data-sort-value="aaa" | Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
|69
| +2 kroga
| align="center" |19
|
|-
!19
| align="center" |9
| data-sort-value="aaa" | Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
|69
| +2 kroga
| align="center" |20
|
|-
!Ods
| align="center" |31
| data-sort-value="aaa" | Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|0
| Trčenje
| align="center" |17
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2021
2021